Хемед — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Хемед, Томер (род. 1987) — израильский футболист, нападающий клуба «Альмерия».
 Эйн-Хемед — национальный парк и заповедник, находится в горах в семи километрах к западу от Иерусалима.
  — вымышленная страна из серии комиксов «Приключения Тинтина».